Хавалли — кувейтский топоним. Может означать:

 Хавалли — губернаторство.
 Хавалли (город) — город.